New Quay (Australië) - plaats in Australië
 New Quay (Ierland) - plaats in Ierland
 New Quay (Wales) - plaats in Wales

Zie ook
 Newquay - plaats in Engeland